Oosterwegel ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Oosterwegel (* 1998), niederländische Leichtathletin
 Hanneke Oosterwegel (* 1996), niederländische Leichtathletin